Jeannin ist der Familienname folgender Personen:

 Emile Jeannin (1874–1957), deutsch-französischer Pilot und Unternehmer
 Henri Jeannin (1872–1973), deutscher Rad- und Automobilrennfahrer und Fabrikant
 Louis Jeannin (1907–2002), französischer Motorradrennfahrer

 Sandy Jeannin (* 1976), Schweizer Eishockeyspieler

Jeannin steht für folgende Unternehmen:
 Jeannin Automobile Manufacturing Company, US-amerikanischer Automobilhersteller
 Sun Motorfahrzeuge Henri Jeannin, deutscher Automobilhersteller
 Sun Motorwagen-Gesellschaft mbH E. Jeannin & Co. KG, deutscher Automobilhersteller, siehe Sun Motorwagen

Siehe auch:

 Janin
 Jeannine